Gunnar Carlsson är ett vanligt svenskt namn, se:

Gunnar Carlsson (filmarbetare), tv-producent vid SVT Drama och tidigare filmfestivalchef i Göteborg
Gunnar Carlsson (politiker), socialdemokrat, f. 1902
Gunnar Carlsson (skeppsredare), (1887-1967)
Gunnar Carlsson (matematiker), f. 1952
Gunnar Carlsson (orgelbyggare), orgelbyggare i Borlänge.